Entença nucli de població de la Ribagorça, Franja de Ponent
Sant Jaume d'Entença, església del poble d'Entença
Sant Salvador d'Entença, ermita situada als afores de l'entitat de població d'Entença
 Entença, antiga nissaga catalanoaragonesa
 Baronia d'Entença
 Escut dels Entença
 Entença, estació de la L5 del Metro de Barcelona
 Carrer d'Entença, carrer de la ciutat de Barcelona